3. HNL – Sjever je bila jedna od pet skupina Treće HNL u sezoni 2013./14.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila momčad "Međimurja" iz Čakovca.  
Za sezonu 2014./15. je reformirana Treća HNL, te su skupine "Sjever" i "Istok" spojene u novu skupinu "3. HNL – Istok".

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci

Unutrašnje poveznice 
 3. HNL – Sjever 
 3. HNL 2013./14. 
 3. HNL – Jug 2013./14. 
 3. HNL – Središte 2013./14. 
 3. HNL – Zapad 2013./14. 
 2. HNL 2013./14.

Izvori  
 
 rsssf.com, Hrvatska 2013./14., 3. HNL 
 scoresway.com, 3. HNL Sjever 2013./14., pristupljeno 7. listopada 2018. 
 sportnet.hr, 3. HNL 2013./14., pristupljeno 7. listopada 2018. 
  

2013-14 Sjever
3 Sjever